Геј стрејт алијанса се може односити на:
 Геј стрејт алијанса - назив за студентске организације у Северној Америци.
 Геј стрејт алијанса - ЛГБТ организација у Србији.